The Eternal Idol — тринадцятий студійний альбом англійської групи Black Sabbath, який був випущений 1 листопада 1987 року.

Композиції 
 The Shining — 6:00
 Ancient Warrior — 5:28
 Hard Life to Love — 5:00
 Glory Ride — 4:49
 Born to Lose — 3:43
 Nightmare — 5:19
 Scarlet Pimpernel — 2:05
 Lost Forever — 4:03
 Eternal Idol — 6:33

Склад 
 Боб Дейслі: бас
 Тоні Айоммі: гітара
 Тоні Мартін: вокал
 Ерік Сінгер: ударні

Джерела 
 The Eternal Idol  allmusic
 The Eternal Idol  last.fm

Альбоми Black Sabbath
Англомовні музичні альбоми
Листопад 1987